Sacks ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew J. Sacks (* 1964), Filmproduzent
 Gerald E. Sacks (1933–2019), US-amerikanischer Logiker
 Glenn Sacks (* 1963), US-amerikanischer Kolumnist und Moderator
 Harvey Sacks (1935–1975), US-amerikanischer Soziologe
 Jacob Sacks (* 1977), US-amerikanischer Jazzpianist
 Jonathan Sacks, Baron Sacks (1948–2020), britischer Großrabbiner und Philosoph
 Kerstin Sacks (* etwa 1978), deutsche Kraftsportlerin
 Leon Sacks (1902–1972), US-amerikanischer Politiker
 Michael Sacks (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Oliver Sacks (1933–2015), britischer Neurologe und Schriftsteller
 Ruth Sacks (* 1977), südafrikanische Künstlerin

Siehe auch:
 Sackshof
 Saks
 Sachs
 Sax